Ромео Кастеллуччи (, 1960, Чезена) — итальянский театральный режиссёр.

Биография 
Учился оформительскому искусству и живописи в Университете изящных искусств в Болонье. В 1981 — вместе с сестрой Клаудией Кастеллуччи и женой, драматургом Кьярой Гуиди — основал театральную компанию Socìetas Raffaello Sanzio.

Руководил театральной секцией Венецианской бьеннале (2005). Ассоциированный артист (artiste associé) Авиньонского фестиваля 2008. 

C двух постановок в брюссельском театре Ла Монне («Парсифаль», 2011; «Орфей и Эвридика», 2014) начинается интенсивное сотрудничество Кастеллуччи с оперными театрами и фестивалями — Парижа, Мюнхена, Гамбурга, Зальцбурга, Лиона, Лилля, Базеля, Экс-ан-Прованса, Перми. Режиссёр ставит оперы Рихарда Вагнера, Вольфганга Амадея Моцарта, Алессандро Скарлатти, Арнольда Шёнберга, Рихарда Штрауса, кантатно-ораториальные опусы Иоганна Себастьяна Баха, Моцарта, Артюра Онеггера, Ханса Вернера Хенце. В 2018 году его постановки идут на Зальбургском («Саломея») и Дягилевском («Жанна на костре») фестивалях, в 2019 году — на Экс-ан-Прованском фестивале (Реквием Моцарта).

Режиссёрский подход 
Режиссёр отстаивает принцип синтеза искусств в перформативном театральном действе, центром которого выступает тело актёра (возвращение тела). Большое место в театре Кастеллуччи занимает импровизация: спектакль Tragedia Endogonidia менялся в каждом из 10 городов Европы, в которых труппа его играла.

В некоторых спектаклях режиссёр стирает грань между игровым и документальным. Так, в постановке «Орфея и Эвридики» Глюка в театре Ла Монне участвовала парализованная девушка, слушавшая трансляцию в больничной палате в режиме реального времени. В постановке «Волшебной флейты» Моцарта в том же театре участвовали слепые женщины и мужчины, перенесшие ожоговые травмы.

Постановки 
 Святая София. Кхмерский театр (1985)
 Спуск Инанны в подземное царство (1989)
 Гильгамеш (1990)
 Исида и Осирис (1990)
 Amleto. La veemente esteriorità della morte di un mollusco (1992)
 Орестея, по Эсхилу (1992)
 Юлий Цезарь, по Шекспиру (1997)
 Genesi (1999)
 Путешествие на край ночи, по роману Селина (1999)
 Il Combattimento, по Монтеверди (2000)
 Tragedia Endogonidia (2002)
 Hey Girl! (2007)
 Божественная комедия, по Данте (2008, Авиньонский фестиваль)
 Парсифаль, по Рихарду Вагнеру (2011, театр Ла Монне)
 О концепции лика Сына Божьего (2011)
 Чёрная вуаль священника, по новелле Натаниэля Готорна (2011)
 Ресторан Времена года (2012, Авиньонский фестиваль)
 Гиперион. Письма террориста, по Гёльдерлину (2013)

Признание 
Неоднократный лауреат итальянской театральной премии Убю, учрежденной в 1977 Франко Куадри. Кавалер французского Ордена искусств и литературы (2002).

Лауреат театральной премии "Золотая маска" в номинации "Работа художника в музыкальном театре" за спектакль "Жанна на костре" Пермского театра оперы и балета имени П.И.Чайковского (2018).

Литература 
 Castellucci Cl. Romeo Castellucci. Arles: Actes Sud, 2002

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-словаре театра
 Сайт компании Socìetas Raffaello Sanzio 
   Интервью Независимой газете, 2007
  Интервью сайту colta.ru, 2013

Театральные режиссёры Италии
Кавалеры французского ордена Искусств и литературы
Оперные режиссёры